Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2018 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au .

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Invitées du tournoi, Serena et Venus Williams remportent leur premier match de double ensemble depuis leur dernière collaboration à Roland-Garros en 2016.

Lauréats 
En double dames, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková signent leur premier succès en Grand Chelem en dominant en finale Eri Hozumi et Makoto Ninomiya. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2018